Чемпіонат Угорщини з футболу 1909-10 — 9-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Ференцварош.

Учасники

Турнірна таблиця 

1. Після закінчення сезону клуб Будапешт АК змінив назву на Будапешт-Чепель.

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1909-10
Угорщина
Угорщина
1909 в угорському спорті
1910 в угорському спорті